Sloten – località del comune di Amsterdam
 Sloten – località della Frisia